der Fromme ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Bolesław VI. der Fromme (1224/27–1279), Herzog von Großpolen in Kalisz, in Posen und Gniezno und Jadwiga von Pommerellen
 Ernst der Fromme (1601–1675), ernestinischer Wettiner, Herzog von Sachsen-Gotha und Begründer des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg, siehe Ernst I. (Sachsen-Gotha-Altenburg)

 Georg der Fromme (1484–1543), Markgraf des Fürstentums Ansbach, Verwalter von Brandenburg-Kulmbach, schlesischer Herzog und Anhänger Martin Luthers, siehe Georg (Brandenburg-Ansbach-Kulmbach)
 Jehuda der Fromme (1140/50–1217), deutsch-jüdischer Schriftgelehrter, Philosoph und Ethiker, siehe Juda ben Samuel

 Ludwig der Fromme (778–840), König des Fränkischen Reiches, Kaiser sowie Sohn und Nachfolger Karls des Großen
 Otto der Fromme (1215–1267), Mitregent und Markgraf der Mark Brandenburg, siehe Otto III. (Brandenburg)
 Robert der Fromme (972–1031), König von Frankreich aus der Dynastie der Kapetinger, siehe Robert II. (Frankreich)

Siehe auch:
 Fromm
 Fromme